ГПФ — аббревиатура, сокращение наименований, обозначений, терминов: 

 ГПФ — Государственный пенсионный фонд
 ГПФ — Государственный патентный фонд (подразделение ВПТБ РФ)